Boiska-Kolonia peut désigner :

Toponymie
en Pologne :

 Boiska-Kolonia, village de la voïvodie de Lublin
 Boiska-Kolonia, village de la voïvodie de Mazovie